Stamp ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Stamp (1942–2012), britischer Musikproduzent und -manager
 Jack Stamp (* 1954), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Hochschullehrer
 James Stamp (1904–1985), amerikanischer Trompeter und Pädagoge
 Joachim Stamp (* 1970), deutscher Politiker (FDP)
 Laurence Dudley Stamp (1898–1966), britischer Geograph
 Terence Stamp (* 1938), britischer Schauspieler

Sonstiges:
 Stamp Buttress, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis